Tell steht für:
 Tell (Archäologie), Erhebung, die durch wiederholte Besiedlung entstand
 Tell (Poker), unbewusste Signale beim Poker
 Tell (Film), Schweizer Film von Mike Eschmann
 Tell (Zeitschrift), Schweizer Zeitschrift
 Tell (Nigeria), nigerianische Zeitung
 Tell (Roller), Motorroller-Marke von Landi
 (16522) Tell, Asteroid des Hauptgürtels
 Tell (Roman), Roman von Joachim B. Schmidt (2022)

Tell steht für folgende geografische Objekte:
 Tellatlas, ein Teil des Atlasgebirges in Marokko, Algerien und Tunesien
 Teglio, deutsch Tell, Gemeinde in der Lombardei, Italien
 Tell (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Tell (Wisconsin), Ort im Buffalo County, Vereinigte Staaten
 Tell Qeni, Gipfel des Dschebel ad-Duruz im Hauran-Gebiet in Syrien

Tell ist der Familienname folgender Personen:
 Avi Tell (* 1965),  israelischer Unternehmer, Musiker, Schriftsteller und Künstler
 Fernando Tell (1921–1995), argentinischer Bandoneonist und Tangokomponist
 Guillaume Tell (Leichtathlet) (1902–1998), französischer Langstreckenläufer
 Guillem August Tell i Lafont (1861–1929), katalanischer Rechtsanwalt, Notar und Schriftsteller
 Jordan Tell (* 1997), französisch-guadeloupischer Fußballspieler
 Lotte Tell-Lang (1907–1994), österreichisch-deutsche Malerin
 Vladimir Tell (1899–1925), estnischer Fußballspieler
 Wilhelm Tell, Schweizer Legendenfigur
 Wilhelm Tell (Politiker) (1871–1950), deutscher Politiker
 Wilhelm Tell (Pädagoge) (1907–1990), deutscher Lehrer und Kunstexperte
 Willy Tell (* 1966), Schweizer Musiker, Komponist und Texter

Siehe auch:

 Wilhelm Tell (Begriffsklärung)
 Tele Tell
 McTell
 Tell Township
 Tel
 Dell (Begriffsklärung)